Андрей Анатольевич Новгородов (18 мая 1969, Москва, СССР) — советский и российский футболист, выступал в амплуа защитника и полузащитника.

Воспитанник СДЮШОР «Динамо» Москва. За клуб начал играть с 1986 года — в Кубке Федерации. В чемпионате СССР провёл 4 матча. В 1991—1992 годах играл в московском «Асмарале», в 1993 — в «Торпедо». Следующие четыре сезона отыграл в сочинской «Жемчужине», последний профессиональный клуб — «Шинник» Ярославль (1998—2002).

В 2003—2006 годах работал тренером-селекционером в московском «Торпедо», позже стал футбольным агентом. Играет в любительской футбольной лиге Москвы за команду «Империя».

Достижения 
 Обладатель Кубка России: 1993

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Динамо-2» Москва (1986)
Игроки ФК «Пресня»
Игроки ФК «Асмарал-д»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Торпедо-2»
Игроки ФК «Жемчужина-Сочи»
Игроки ФК «Шинник»
Футбольные агенты